Wembley-Stadion bezeichnet 

 Wembley-Stadion (1923), englisches „Nationalstadion“ von 1923 bis 2003
 Wembley-Stadion (2007), 2007 neu erbautes Wembley-Stadion